Двадцать вторая поправка к Конституции США (1951)

См. также